Отдельная бригада подгальских стрелков  () — воинское формирование Польских вооружённых сил на Западе, действовавшая на Западном фронте Второй мировой войны в 1940 году.  Командир — генерал . Названа в честь региона Подгале на юге Польши.

История

Образование бригады 
Бригада была основана во Франции на основании соглашения между союзниками по антигерманской коалиции, заключённого 4 января 1940 года. Решение об образовании бригады было принято верховным главнокомандующим Войска Польского 15 января, а саму бригаду включили в состав французского вспомогательного экспедиционного корпуса, который должен был отправиться в Финляндию во время Зимней войны и оказывать помощь финскому правительству. Приказ был подписан 9 февраля, а формирование завершилось 14 февраля 1940 года. В неё вошли три батальона  и один батальон из  . Организация бригады была устроена по образцу французских альпийских стрелков.

Вооружение бригады составляло французское лёгкое и тяжёлое оружие, которое было приобретено на предоставленные Польше французами займы ещё до начала войны. Ряды бригады укомплектовывались преимущественно уехавшими на заработки в довоенные годы поляками (64% личного состава), среди воевавших были и ветераны гражданской войны в Испании, сражавшиеся на стороне Второй Испанской Республики. На начало войны бригада насчитывала 4778 человек: 182 командира, 45 заместителей командиров, 742 младших офицера и 3809 солдат.

Боевые действия 
Изначально бригада готовилась вступить в советско-финскую войну на стороне Финляндии, однако завершение войны не позволило этой инициативе претвориться в жизнь. 8 мая 1940 года бригада отправилась в Норвегию, где участвовала в боях за Нарвик.  8 июня, в связи началом активных боевых действий во Франции бригада была отправлена в Бретань, где участвовала в кровопролитных боях против превосходивших по численности и вооружению немецких сил. Это завершилось полным разгромом и фактическим уничтожением бригады: одна часть уцелевших солдат сумела бежать в Великобританию либо напрямую, либо через Испанию, остальные избежавшие плена ушли во французское Сопротивление.

21 июля 1940 года верховный главнокомандующий генерал Владислав Сикорский пожаловал Отдельной бригаде подгальских стрелков штандарт с орденом Virtuti Militari V класса. 21 августа 1940 года Отдельная бригада подгальских стрелков, которая находилась в Шотландии и в британских документах фигурировала как польская бригада «Нарвик» (), была окончательно расформирована. Из уцелевших солдат был образован , вошедший в состав  Польских вооружённых сил. 24 ноября 1940 года верховный главнокомандующий приказал передать штандарт расформированной бригады батальону с целью сохранения воинских традиций.

До восстановления бригады в составе Польских вооружённых сил на Западе дело так и не дошло, а в августе 1944 года штандарт сгорел дотла. Предложение полковника Владислава Деца о переименовании  в Нарвикскую бригаду подгальских стрелков () осталось без рассмотрения, а в июне 1947 года батальон был окончательно расформирован вместе с 1-й бронетанковой дивизией.

Униформа 
Солдаты бригады носили длинные плащи французских артиллеристов с капюшоном, как у подгальских стрелков, и брезентовые куртки (полупальто). Поверх сапог подгальцы носили белые лыжные носки, частично закрывая обувь. Головными уборами были тёмно-коричневые береты французских крепостных войск с резиновыми изображениями польского орла.

Вооружение 
 15 миномётов образца 1927/31 годов калибра 81 мм
 15 миномётов образца 1935 года калибра 60 мм
 25 противотанковых пушек образца 1934 года калибра 25 мм
 68 станковых пулемётов Гочкисса образца 1914 года калибра 8 мм
 191 ручной пулемёт Шательро образца 1924/29 годов калибра 7,5 мм
 163 мушкетона, 197 карабинов, 3660 винтовок MAS-36 калибра 7,5 мм и 566 пистолетов

Структура

Командование 
 Командир — полковник / генерал бригады 
 Начальник штаба — полковник 
 Офицер по особым поручениям — майор 
 Начальник 2-го отдела (информационно-разведывательного) — майор 
 Начальник 3-го отдела (тактико-оперативного) — майор 
 Офицер — капитан 
 Офицер — капитан 
 Офицер связи — майор

1-я полубригада 
 Командир — полковник 
 Начальник штаба — майор 
 Командир штабной роты — капитан 
 Командир 1-й вспомогательной роты — капитан

1-й батальон 
 Командир 1-го батальона — майор 
 Командир 1-й стрелковой роты — поручик  (ранее капитан )
 Командир 2-й стрелковой роты — поручик  (ранее капитан )
 Командир 3-й стрелковой роты — капитан 
 Командир 1-й роты станковых пулемётов — капитан 
 Командир хозяйственной роты — капитан  (ранее поручик )

2-й батальон 
 Командир 2-го батальона — полковник 
 Адъютант — капитан 
 Командир 1-й стрелковой роты — капитан 
 Командир 1-го взвода — поручик 
 Командир 2-го взвода — подпоручик запаса 
 Командир 3-го взвода — подпоручик запаса 
 Командир 4-го взвода — подпоручик запаса  (погиб 28 мая 1940 в Анкенесе)
 Командир 2-й стрелковой роты — капитан 
 Командир 3-й стрелковой роты — ротмистр запаса Стефан Адам Замойский
 Командир 2-й роты станковых пулемётов — капитан 
 Командир хозяйственной роты — капитан

2-я полубригада 
 Командир — полковник 
 Начальник штаба — майор пехоты 
 Командир штабной роты — ротмистр 
 Командир взвода связи — подпоручик запаса связи 
 Заместитель командира взвода связи — подхорунжий запаса связи 
 Подпоручик запаса связи — Генрик Яблоньский
 Командир 2-й вспомогательной роты — капитан 
 Командир взвода — подпоручик запаса пехоты 
 Командир взвода мотоциклетной разведки — подпоручик кавалерии

3-й батальон 
 Командир 3-го батальона — полковник 
 Командир 1-й стрелковой роты … капитан 
 Командир 1-го взвода — поручик Болеслав Контрим
 Командир 2-й стрелковой роты — капитан 
 Командир 3-й стрелковой роты — капитан 
 Командир 3-й роты станковых пулемётов — капитан 
 Командир хозяйственной роты — капитан

4-й батальон 
 Командир 4-го батальона — майор 
 Командир 1-й стрелковой роты — капитан 
 Командир 2-й стрелковой роты — капитан 
 Командир 3-й стрелковой роты — капитан 
 Командир 4-й роты станковых пулемётов — поручик 
 Командир хозяйственной роты — капитан

Подразделения бригады 
 Командир штабной роты — ротмистр  (ранее ротмистр )
 Командир роты связи — майор 
 Командир 15-го взвода полевой жандармерии — подпоручик запаса 
 Командир взвода мотоциклетной разведки — подпоручик запаса кавалерии 
 Капрал, подхорунжий 
 Председатель полевого суда — капитан 
 Руководитель полевой почты — капитан пехоты

Символика

Штандарт 
Штандарт учреждён приказом №4/1940 и освящён полевым епископом , передан бригаде 10 апреля 1940 года во французском . После освящения штандарта первые гвозди в штандарт забили президент Второй Польской Республики, верховный главнокомандующий, полевой епископ и командир бригады. Затем штандарт был передан генералом Владиславом Сикорским полковнику Богушу, который принёс присягу на верность цветам штандарта.

Приказом №181/V/40 от 19 июля 1940 года за норвежскую кампанию верховный главнокомандующий наградил бригаду и штандарт серебряным крестом Virtuti Militari (награждение состоялось 21 июля в Шотландии). Знамя до конца войны не сохранилось: в августе 1944 года во время Нормандской операции в результате авианалёта сгорел дотла бронеавтомобиль 1-й бронетанковой дивизии, правопреемницы бригады, в котором находилось знамя.

Знак отличия 
Утверждён приказом от 20 июня 1941 года. Изготавливался из посеребренного и окисленного томбака, представляет собой круглый щит диаметром 35 мм с крестом, украшенным по бокам еловыми ветками, и топорами поверх них. В центре находится орёл с герба Польши и инициалы BSP. Под орлом находится стилизованный орден Virtuti Militari, а на краю щита — надписи ANKENES NARVIK BEISFIORD и 1940. Щит крепится с помощью булавки с номером на оборотной стороне.

Аксельбант 
, выкрашенный в цвета флага Норвегии (красный, белый и тёмно-синий), был пожалован в Лондоне норвежским правительством за участие в обороне страны (приказ №2/1941). Его носили солдаты батальона слева от плечевой накладки до верхнего левого кармана. Непосредственно участники боёв в Норвегии носили его с узлом и норвежским золотым львом.

Традиции бригады 
Бригада была образована как правопреемница следующих горных частей Войска Польского:
  (1913)
 Полки подгальских стрелков
 Горнопехотная дивизия генерала  (1920)
  (до 1939)
  (до 1939)

Правопреемниками бригады стали после её расформирования   генерала Станислава Мачека и полки подгальских стрелков в составе Армии крайовой. В 1993 году была образована , сохранившая традиции отдельной бригады 1940 года.

Галерея

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вооружённые силы Польши во время Второй мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1940 году
Горные формирования